Sorhagenia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Arnold Spuler 1910. Sorhagenia ingår i familjen fransmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fransmalar
Sorhagenia